Туринский папирус — один из папирусов в собрании Египетского музея в Турине:

 Туринский царский канон
 Туринская папирусная карта
 Туринский эротический папирус
 Туринский судебный папирус